Březnice est un toponyme qui peut désigner :

Březnice, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Březnice, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Březnice, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Březnice, une rivière de Moravie et un affluent gauche de la Morava.

Homonymie de localités en  Tchéquie